«Приключения Тома Сойера» () — американский цветной детский приключенческий фильм 1938 года, снятый по одноимённой повести Марка Твена. Первая цветная экранизация данной книги.

Сюжет 
В фильме показаны основные приключения из оригинальной повести: побелка Томом забора; сплав Тома и Гека на плоту по Миссисипи; посещение ими собственных похорон; суд над Маффом Поттером; блуждания Тома и Бекки в пещере, где им пришлось столкнуться с прячущимся там хладнокровным убийцей Индейцем Джо.
Ср. Приключения Тома Сойера: Сюжет

 В ролях 

  — Том Сойер
  — Гекльберри Финн
 Энн Гиллис — Бекки Тэтчер
 Мэй Робсон — тётя Полли
 Уолтер Бреннан — пьяница Мафф Поттер
 Виктор Джори — Индеец Джо
 Дэвид Холт — Сид Сойер
 Марша Мэй Джонс — Мэри Сойер
 Виктор Килиан — шериф
 Нана Брайант — мать Бекки Тэтчер
  — отец Бекки Тэтчер
 Олин Хоуленд — мистер Доббинс, школьный учитель
  — суперинтендант воскресной школы
 Микки Рентхлер — Джо Гарпер
 Маргарет Хэмилтон — мать Джо Гарпера
 Кора Сью Коллинс — Эми Лоренс
  — Маленький Джим
В титрах не указаны
  — священник
  — доктор Робинсон
 Спринг Байинтон — вдова Дуглас
  — окружной прокурор
  — адвокат
  — коронер
  — хозяин магазинчика
 Маргарет Керри — школьница
 Джин Портер — Полин, школьница
 Лон Маккаллистер — школьник
  — River Authority
 Гарри Майерс — разгневанный прихожанин
  — отец Джо Гарпера

 Производство 
Данный фильм является четвёртой экранизацией приключений Тома Сойера (предыдущие были в 1907, 1917 и 1930 годах) и первой, выполненной в цвете (редкость для того времени).

Первоначально режиссёром фильма был утверждён , который начал снимать фильм в чёрно-белом цвете. Однако вскоре после начала работы он был заменён Норманом Таурогом, а отснятый им чёрно-белый материал — забракован. Также вспомогательными режиссёрами ленты числятся Джордж Кьюкор и Уильям Уэллман, которые сняли по паре сцен, но оба они в титрах не указаны.

Картина отличается оригинальной операторской работой. Из-за тогдашней цветопередачи цветной плёнки очень много споров возникло между оператором Джеймсом Вонгом Хоу и его партнёром из «The Technicolor Company» Уилфредом М. Клайном по поводу того, какого цвета должна быть одежда актёров. Клайн хотел использовать яркие цвета, в то время как Хоу настаивал на подавленных земных тонах. Их ссора растянулась на неделю, после чего Хоу настоял на своём и в результате «The Technicolor Company» запретила Хоу на целых десять лет работать с цветной плёнкой. 

Сцена истерики Бекки в конце фильма в пещере была сильно урезана после предварительных тест-показов, где очень многие зрители сочли её неподобающей для фильма, предназначенного для семейного просмотра — по их мнению, истерика Энн Гиллис в этой сцене была больше характерна для взрослой женщины, чем для девочки. Продюсер Дэвид Селзник вынужден был подчиниться и вырезать часть кадров «с сожалением», потому что считал это одной из сильных сцен фильма.

Съёмки проходили на берегах водохранилищ Большое Медвежье и , на  Paramount в поселении . В качестве декораций домашних помещений (кухни, гостиные, спальни) использовались переработанные декорации, оставшиеся после съёмок «Звезда родилась» (1937). Протя́жные съёмки Миссисипи в этом фильме, в свою очередь, позднее были использованы в мюзикле  (1951).

При бюджете в 1,5 миллиона долларов фильм собрал в прокате лишь 1,198 миллионовДэвид Томсон. «Showman: The Life of David O. Selznick» (1993), изд. , стр. 268.

 Выход, критика 
Премьера фильма состоялась 17 февраля 1938 года в Нью-Йорке. Дистрибьютером выступила компания United Artists. В том же году лента была показана в кинотеатрах Великобритании, Австралии, Франции, Мексики, Аргентины, Бразилии, Нидерландов, Швеции, Португалии, Норвегии, Финляндии и Бельгии.
 Б. Р. Крайслер, The New York Times. « — чудо кастинга… Фильм — одна из лучших картин года, однако здесь присутствуют и сцены дешёвой и очевидной буффонады… Советую Дэвиду Селзнику заняться „Унесёнными ветром“, пока мы не начали кидаться помидорами.»
 Variety. «Селзник не сделал никакого финансового прорыва… В целом, фильм верен книге, однако диалоги написаны специально для экрана.»
 . «Это триумф для всех заинтересованных сторон.»
 Джон Мошер, The New Yorker. « и Гиллис хороши и похожи на персонажей Твена… Сценарий Уивера отличный.»
 Time Out. «Необычайно красиво снятый фильм, изысканная цветная операторская работа Вонга Хоу… Есть затянутые моменты, но зрителя действительно захватывает чувство ленивого лета на Миссисипи и дух книги… Джори в роли Индейца Джо злодейски великолепен.»

 Награды и номинации 
 1938 — «Кубок Фашистской партии» на Венецианском кинофестивале в категории «Лучший иностранный фильм» — победа.
 1938 — «Кубок Муссолини» на Венецианском кинофестивале в категории «Лучший иностранный фильм» — номинация.
 1939 — «Оскар» в категории «Лучшая работа художника-постановщика» — номинация.

 См. также 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 «Приключения Тома Сойера» на сайте tcm.com

Фильмы США 1938 года
Детские фильмы США
Приключенческие фильмы США
Фильмы Нормана Таурога
Экранизации произведений Марка Твена
Том Сойер
Фильмы, спродюсированные Дэвидом О. Селзником